

Pessoas 
 Alberto Giacometti, escultor suiço expressionista
 Michel Giacometti, etnomusicólogo corso
 Roney Giacometti, músico brasileiro

Outros 
 11905 Giacometti, asteróide

Desambiguações de sobrenomes
Famílias da Suíça
Sobrenomes da língua italiana